Grindelwaldgletscher steht für folgende Gletscher in der Gemeinde Grindelwald, Kanton Bern:

 Oberer Grindelwaldgletscher
 Unterer Grindelwaldgletscher